Il singolare del Congoleum Classic 1979 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Roscoe Tanner era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–4, 6–2 Brian Gottfried.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Congoleum Classic 1979